Да́ймонд ():

Прізвище 

 Джаред Даймонд () — американський еволюційний біолог, фізіолог і біогеограф
 Девід Даймонд () — американський композитор
 Ларі Даймонд () — американський політолог, теоретик демократії
 Ніл Даймонд () — американський співак, автор пісень і актор
 Рід Едвард Даймонд () — американський актор
 Пітер Артур Даймонд () — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 2010 року
 Емі Даймонд () — шведська співачка
 Ентоні Даймонд () — американський політик, член Демократичної партії США, який був прихильником державної незалежності Аляски

Ім'я 

 Даймонд Діксон () — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка

Топонім 

 Даймонд — місто, штат Міссурі
 Даймонд — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Даймонд Гед — кратер вулкана на остові Оаху, розташований на східному березі Вайкікі (у Гонолулу).
 Diamond Aircraft Industries (Даймонд Ейркрафт Індастріз) — австрійський виробник літаків.

Англійські прізвища